Holmes County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Holmes County (Florida)
 Holmes County (Mississippi)
 Holmes County (Ohio)